Poppenhausen néven a következő települések léteznek:
Poppenhausen – település Bajorországban
Poppenhausen – település Hessenben